

Religião 
 Gonçalo de Amarante, O.P. (século XII) — santo mais conhecido como "São Gonçalo" na lusofonia, é um beato português tratado como santo na devoção popular
 Gonçalo de Lagos, C.R.S.A. (século XV) — beato português tratado como santo na devoção popular
 São Gonçalo Garcia (século XVI) — franciscano indo-português, martirizado no Japão em 1597

Geografia

Brasil 
 São Gonçalo (Rio de Janeiro) — município no Rio de Janeiro
 São Gonçalo do Abaeté — município em Minas Gerais
 São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte) — município no Rio Grande do Norte
 São Gonçalo do Amarante (Ceará) — município no Ceará
 São Gonçalo do Amarante (distrito de São João del-Rei) — distrito
 São Gonçalo dos Campos — município na Bahia
 São Gonçalo do Gurgueia — município no Piauí
 São Gonçalo do Pará — município em Minas Gerais
 São Gonçalo do Piauí — município no Piauí
 São Gonçalo do Rio Abaixo — município em Minas Gerais
 São Gonçalo do Rio Preto — município em Minas Gerais
 São Gonçalo do Sapucaí — município em Minas Gerais
 São Gonçalo (Sousa) — distrito do município de Sousa, Paraíba
 Canal São Gonçalo — no Rio Grande do Sul
 São Gonçalo (Salvador) — bairro de Salvador

Portugal 
 São Gonçalo (Amarante)
 São Gonçalo (Funchal)
 São Gonçalo de Lagos (freguesia) — freguesia de Lagos
Igreja de São Gonçalo — em São Gonçalo (Amarante)
Capela de São Gonçalo — em Aveiro

Agremiações 
 São Gonçalo Esporte Clube — do Rio de Janeiro
 São Gonçalo Futebol Clube (Rio de Janeiro)
 São Gonçalo Futebol Clube (Rio Grande do Norte)

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos